Union Bank kan referer til følgende banker:

Union Bank N.A. (tidligere Union Bank of California)
Union Bank (Jordan)
Union Bank (Pakistan)
Union Bank (Pembrokeshire)
Union Bank (Tallahassee, Florida)
Union Bank of Bulgaria
Union Bank of Australia
Union Bank of Halifax
Union Bank of India
Union Bank of Israel
Union Bank of London
Union Bank of Nigeria
Union Bank of Norway
Union Bank of the Philippines
Union Bank of Switzerland, a forgængere for UBS
 Den forhenværende Union Bank of Hong Kong
Union Bank & Trust Company of Nebraska
 Union-Bank AG, en regional bank i Flensborg, Tyskland

Se også 
Union Bank F.C. - Nigeriansk fodboldklub